Гало Алварез има више значења:

 Гало Алварез (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гало Алварез, Лисенсијадо Гало Алварез (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику